Гербано́вський — прізвище.

 Гербановський Михайло Митрофанович (1874, Кам'янець-Подільський — 1914, Кам'янець-Подільський) — російський поет, перекладач.
 Гербановський Христофор Сидорович († 1850, Одеса) — ботанік, педагог.

Українські прізвища